Bevrijdingsplaquette (Groningen), een oorlogsmonument in Groningen
 Bevrijdingsplaquette (Roermond), een oorlogsmonument in Roermond